BSG Chemie Leipzig (Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig) steht für:

Sportverein:
 BSG Chemie Leipzig (1997), seit 1997

Ehemaliger Sportverein:
 BSG Chemie Leipzig (1950), 1950–1990